Der Rice-Brydewal (Balaenoptera ricei) ist eine Bartenwalart aus dem Brydewal-Artkomplex, die im nördlichen Golf von Mexiko vorkommt. Er wurde erst 2014 als eigenständig entdeckt und Anfang 2021 beschrieben und zu Ehren des Walforschers Dale W. Rice (1930–2017) benannt.

Merkmale 
Die bisher genau untersuchten, dem Rice-Brydewal zugeordneten Exemplare hatten Längen von 4,70 bis 12,65 Metern. Die Tiere sind einfarbig dunkelschwarzgrau gefärbt. Diese Färbung erstreckt sich auch auf beide Kiefer und auf die Flossen. Lediglich Abschnitte der Bauchregion sind hell bis rosafarben. Einige Individuen zeigen zudem einige verwaschene weißliche Flecken oder Linien an der Basis der sichelförmigen Finne und auf den Körperseiten. Der Vorderrand der Barten ist cremefarben, der hintere Bereich schwärzlich. Der Holotyp – ein 11,26 m langes Männchen, das am 29. Januar 2019 in der Nähe von Flamingo in Florida gestrandet war – hat 264 Barten auf der linken Seite des Oberkiefers und 224 auf der rechten Seite, wo sie allerdings auf einer Länge von 60 cm fehlen. Die Barten des Rice-Brydewals sind gröber als die des Seiwals. Wie alle Wale des Brydewal-Artkomplexes hat der Rice-Brydewal drei leistenartige Wülste auf der Oberseite des Kopfes. Auf den ersten 375 Nukleinbasenpaaren der mtDNA-Kontrollregion konnten 25 Unterschiede zwischen der mtDNA des Rice-Brydewals und der mtDNA von Bryde- und Seiwal festgestellt werden.

Verhalten 
Während der Nacht halten sich Rice-Brydewale vor allem in der Nähe der Meeresoberfläche auf und verbringen 88 % ihrer Zeit oberhalb einer Tiefe von 15 Metern. Tagsüber tauchen sie bis in Tiefen von mehr als 200 Metern, möglicherweise bis knapp über den Meeresgrund. In diesen Tiefen kommen große Schwärme von Laternenfischen und Tiefsee-Beilfischen vor, die möglicherweise zur Nahrung des Rice-Brydewals gehören.

Systematik 

Die Stellung des Rice-Brydewal in der Gattung Balaenoptera zeigt das folgende Kladogramm:

Wie das Kladogramm zeigt, ist der Rice-Brydewal die Schwesterart des küstennah im tropischen und subtropischen Indopazifik vorkommenden Edenwals, der gegenwärtig als Unterart bzw. als Synonym des Brydewals gilt. Die Autoren der Erstbeschreibung plädieren deshalb dafür, dem Edenwal wieder eine Stellung als eigenständige Art zu geben.

Gefährdung 
Der Bestand des Rice-Brydewal wird auf unter 100 Individuen geschätzt, die Art gilt daher als vom Aussterben bedroht. Gefährdet sind die Wale durch Kollisionen mit Schiffen während ihrer nächtlichen Ruhezeit in der Nähe der Wasseroberfläche, durch die verheerenden Auswirkungen der Deepwater-Horizon-Katastrophe, die etwa 17 Prozent der Population ausgelöscht hatte, und durch die Langleinenfischerei in ihren Nahrungsgründen.

Weblinks 

 
 Gulf of Mexico Bryde's Whale

Belege 

Bartenwale